Санта Лусија Уно има више значења:

 Санта Лусија Уно (Фронтера Идалго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лусија Уно (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику